Чернігівська вулиця — вулиця в Броварах.
 Чернігівська вулиця — вулиця в Дарницькому районі Києва
 Чернігівська вулиця — вулиця в Дніпровському районі Києва
 Чернігівська вулиця — вулиця у Львові

 Чернігівська вулиця — зникла вулиця в Києві (Труханів острів)

Див. також 
 Чернігівський провулок

Вулиці